Буачидзе Григорій Михайлович (1916) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Буачидзе Самійло Григорович (1882—1918) — професійний революціонер.
 Буачидзе Тенгіз Павлович (1926—1994, Тбілісі) — грузинський письменник, літературознавець.